Арена — місце виступу артистів (наприклад, у цирку) або місце для проведення спортивних змагань. Поняття пов'язані із ареною:

Споруди 

 Арена Белграда — одна з найбільших багатофункціональних спортивних арен Європи, розташована в Белграді, Сербія. На цій арені проходило Євробачення 2008.
 Арена ді Верона — античний римський амфітеатр, побудований в Вероні (Італія) біля 30 року, відомий як пам'ятник давньоримської арїхітектури та як місце проведення щорічних оперних фестивалів.
 Арена Львів — футбольний стадіон у Львові, збудований для проведення матчів чемпіонату Європи з футболу 2012.

Топоніми 

 Арена () — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія,  провінція Вібо-Валентія.

Арена — місто, штат Вісконсин
 Арена — селище, штат Вісконсин

Інше 
 Арена в Арлі — картина художника Вінсента ван Гога, що зберігається в музеї Ермітаж , Санкт-Петербург, Росія.

 «Арена» — російський радянський художній фільм 1967 року.
 «Арена» — американський науково-фантастичний бойовик 1989 року.

Див. також 
 Арена несамовитих
 Арена-По
 Арена-рок
 Аренас-де-Ігунья
 Балтік-Арена
 Донбас Арена
 СКС-Арена